Шомэ, Абраам (Abraham Chaumeix; 1730—1790) — французский критик.
 Шомэ, Андре (André Chaumeix; 1874—1955) — французский академик.
 Шомэ, Шарль (Charles Chaulmer; ум. 1680) — французский писатель и историограф.

Примечания